oggetto che simbolizza il mese di nascita secondo la tradizione di diversi Paesi
 Un oggetto magico immaginario che appare nella storia a fumetti Alla ricerca della pietra zodiacale, pubblicata su Topolino nel 1990.
 Un oggetto magico immaginario che appare nel videogioco Final Fantasy Tactics della Squaresoft.